Канарана (порт. Canarana) — топоним.

 Канарана (микрорегион) — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Канарана (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Канарана (Мату-Гросу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.